Medusa - альбом гурту Clan of Xymox
 Medusa - альбом співачки Енні Леннокс
 MEDUSA4 - система автоматизації проектних робіт (САПР) та креслення
 Medusa - фреймворк для створення асинхронних вебсерверів

Див. також 

 Медуза